Erich Wernicke ist der Name von
* Erich Wernicke (Mediziner) (1859–1928), Hygieniker und Bakteriologe
 Erich Wernicke (Lehrer) (1877–1953), Mathematik- und Physiklehrer